Spartaco Banal (Bolsena - província de Roma, Itália 22 de fevereiro  de 1883  - Petrópolis (RJ), 14 de agosto de 1958) foi um escritor espírita brasileiro. 

Emigrante italiano, foi destacado colaborador do movimento espírita no Brasil. Dedicou-se ao ofício de alfaiate por cerca de 14 anos. Também exerceu o magistério lecionando em vários colégios particulares e oficiais.

Integrou do Grupo Espírita Francisco de Paula, no distrito de Cascatinha, em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro.

Entre suas obras destaca-se As Sessões Práticas do Espiritismo da Federação Espírita Brasileira.

Seu pai, o imigrante italiano Francesco Banal, se radicalizou em Petrópolis e trabalhou como entalhador dos altares da Igreja de Sant'Ana e São Joaquim (Matriz de Cascatinha), elaborada no estilo Goffiné. Ele saiu de Roma aos 38 anos, já casado com Anunzziata Catalucci. Teve três filhos; além de Spartaco, teve Humberto e Victório.

Espiritismo
Escritores espíritas do Brasil
Espíritas do Brasil
Escritores por religião